Hippodamia:
 Hippodamia — род насекомых из семейства Божьи коровки.
 Hippodamia — род цветковых растений из семейства Геснериевые.